Dieser Artikel behandelt die tschechische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Tschechien gelang mit dem Einzug ins Finale der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England der bis heute größte Erfolg in der jungen Geschichte des eigenständigen tschechischen Verbandes. Die Mannschaft musste sich im Endspiel erst Deutschland in der 5. Minute der Verlängerung geschlagen geben, als Oliver Bierhoff mit dem allerersten Golden Goal in einem internationalen Turnier das Spiel entschied. Im Laufe des Wettbewerbs machte der spätere europäische Fußballer des Jahres Pavel Nedvěd erstmals international auf sich aufmerksam.

Qualifikation 
Obwohl die junge tschechische Mannschaft auswärts nur gegen Belarus einen Sieg erringen konnte, konnte die Mannschaft sich mit nur einem verlorenen Spiel, ausgerechnet gegen den Fußballzwerg Luxemburg, als Gruppenerster mit einem Punkt Vorsprung vor den Niederlanden und Norwegen zum ersten Mal seit der Trennung von der Slowakei für ein Internationales Fußball-Turnier qualifizieren.

|}

Spielergebnisse

Tschechisches Aufgebot

Tschechische Spiele

Vorrunde 

In der Vorrunde traf Tschechien in der Turniergruppe 3 auf Vizeweltmeister Italien, Deutschland und Russland.
Das erste Spiel gegen Deutschland wurde Mitte der ersten Halbzeit innerhalb von 5 Minuten durch einen Doppelschlag der Deutschen entschieden. Das zweite Spiel gegen Italien konnte gewonnen werden. Dies führte dazu, dass Tschechien und Italien je mit drei Punkten hinter den Deutschen mit sechs Punkten langen, allerdings konnten sie aus eigener Kraft das Viertelfinale nicht mehr erreichen, da bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied Italiens gegen die Auswahl des DFB Tschechien im entscheidenden direkten Vergleich beiden unterlegen gewesen wäre.

Zur Halbzeit sah Tschechien nach Toren von Suchopárek und Kuka wie der sichere Sieger aus, doch begann, eingeleitet durch den Anschlusstreffer von Mostowoi fünf Minuten nach Wiederanpfiff, eine Aufholjagd durch die russische Auswahl, die in der 85. Minute sogar in Führung gehen konnte. Erst das Tor von Šmicer in der Nachspielzeit rettete einen Punkt. Dieser Punkt genügte letztlich aber auch, da die von vielen als die beste Mannschaft des Turniers gehandelten Italiener auch in 90 Minuten des letzten Spiels den deutschen Abwehrriegel nicht durchbrechen konnten.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Tschechien
1996